prawo Gay-Lussaca (prawo Charlesa, prawo Gay-Lussaca-Charlesa) – zależność objętości gazu od temperatury
 prawo Gay-Lussaca (prawo stosunków objętościowych) – proporcjonalność objętości substratów i produktów gazowych